Margo steht für:

 Margo (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

 Margo (Vorname), weiblicher Vorname 
 Margo (Schauspielerin) (Margo Alber; 1917–1985), mexikanisch-US-amerikanische Filmschauspielerin
 Margo (Sängerin, Irland) (Margaret O’Donnell; * 1951), irische Sängerin* Pseudonym von Annemieke Verdoorn (* 1961), luxemburgische Sängerin
 (1175) Margo, Asteroid des Hauptgürtels

Margo ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Margo († 2002), deutscher Schauspieler
 Robert Margo (* 1954), US-amerikanischer Ökonom